In 1988 werd het 48ste Campeonato Piauiense gespeeld voor clubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP en werd gespeeld van 1 mei tot 18 december. Flamengo werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel ging de club met het beste resultaat in de competitie door.

Derde toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
Op weg naar Teresina reed de bus van Parnahyba tegen een boom waarbij één speler om het leven kwam en er zes gewond waren. Hierop besloot de club om niet meer deel te nemen aan de tweede fase.

Finale
Bij een gelijke stand won Flamengo omdat het twee van de drie toernooien gewonnen had.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui